Трапиче има више значења:

 Трапиче (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трапиче (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трапиче (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трапиче (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику